La Collada de la Perera és una collada situada a 953,4 m alt en el vessant nord de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals de l'Albera i la Roca d'Albera, a la comarca del Vallespir el primer, i del Rosselló, el segon, tots dos de la Catalunya del Nord.

És al límit sud-oest del terme de la Roca d'Albera i a l'est del de l'Albera. És al sud-est del Puig d'Orella i al nord-oest del Coll de l'Ullat.

Referències 

Colls de l'Albera
Geografia de la Roca d'Albera